Спенсер Фуллертон Бейрд (; 1823-1887) — американський зоолог, автор численних зоологічних таксонів.

Епоніми 
На честь Бейрда названо:
 таксони
 рід Bairdiella.
 Alepocephalus bairdii Goode and Bean, 1879.
 Ammodramus bairdii (Audubon, 1844).
 Berardius bairdii Stejneger, 1883.
 Calidris bairdii Coues, 1861.
 Myiodynastes bairdii  Gambell, 1847.
 Cottus bairdii Girard, 1850.
 Eunephrops bairdii S. I. Smith, 1885.
 Microspathodon bairdii (Gill, 1862).
 Nezumia bairdii (Goode & Bean, 1877).
 Trogon bairdii Lawrence, 1868.
 Chionoecetes bairdi Rathbun, 1924
 Pantherophis bairdi (Yarrow, 1880)
 Salvadora bairdi Jan, 1860.
 Peromyscus maniculatus bairdii.
 Campephilus bairdii (now C. principalis bairdii), Cassin, 1863.
 судно
 M.V. Spencer F. Baird — дослідницьке судно.
 місця
 Печера Бейрда — одна з назв каверни озера Шаста

Примітки

Посилання 

 Spencer F. Baird's Vision for a National Museum  online exhibit at the Smithsonian Institution Archives
 Spencer Baird and Ichthyology at the Smithsonian, 1850—1900  from the National Museum of Natural History
 National Academy of Sciences Biographical Memoir 
 Spencer Fullerton Baird Index of Corresondents, 1850's — 1870's 

Автори зоологічних таксонів
Природознавці США
Іхтіологи США
Орнітологи США
Зоологи США
Члени Американської академії мистецтв і наук
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США